Кур:
 Кур — самец курицы, то есть петух.
 Кур (герб) () — польский дворянский герб.
 Кур (Шумер) — шумерское божество в образе дракона, иногда выступающее в качестве загробного мира.
 Кур (остров) — остров в составе Молуккских островов (Индонезия).
 Кур (язык) — центрально-малайско-полинезийский язык на востоке Индонезии.
 Кур () — трёхмесячный период трансляции аниме в Японии.

Топонимы 
 Кур (Граубюнден) () — город в Швейцарии, столица кантона Граубюнден.
 Кур (Берн) () — коммуна в кантоне Берн (Швейцария).
 Кур (приток Тунгуски) — река в Хабаровском крае.
 Кур (приток Тускари) — река в Курской области.
 Кур (река, впадает в Бехтеган) — река в Иране.
 Кур-э-Бюи () — коммуна в регионе Рона — Альпы (Франция).

Персоны 
 Кур, Антуан (1696—1760) — религиозный деятель.
 Кур де Жебелен, Антуан (ок. 1719 или 1725—1784) — французский учёный, сын Антуана Кура.
 Кур, Валерий Степанович (род. 1951) — советский и украинский оперативник, полковник милиции.
 Кур, Дэвид (1925—2011) — министр иностранных дел Ямайки (1989—1993).
 Кур, Жозеф-Дезире (1797—1865) — французский художник.
 Кур, Питер де ла (1618—1685) — голландский экономист.
 Кур, Роберт Овсеевич (род. 1963) — советский и российский автор-исполнитель.
 Кур, Рувим Менделевич (1934—?) — российский шахматист, мастер спорта СССР (1970).
 Кур, Станислав (род. 1929) — польский священник, библеист.
 Матон-де-ля-Кур, Шарль-Жозеф (1738—1793) — французский публицист и издатель.

См. также 
 Кура (значения)
 Курт (значения)
 Корт (значения)